Blatná – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Blatná – miasto w Czechach
 Blatná – stacja kolejowa ww. mieście 
 Blatná – potok na Słowacji
 Blatná – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji